kcx – codice ISO 639-3 della lingua kachama-ganjule

vi:KCX